Ян Одровонж — львівський латинський архієпископ
 Ян Одровонж — белзький і руський воєвода
 Ян Одровонж — воєвода подільський і руський, староста галицький, жидачівський, самбірський, львівський.

Ян